Населението на Мали според последното преброяване от 2009 г. е 14 528 662 души.

Численост 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Възрастова сткруктура 
(2007)
 от 0 до 14 години: 48%
 от 15 до 64 години: 49%
 от 65 нагоре: 3%

Коефициент на плодовитост 
 2007: 7,4

Етнически състав 
 50% – манде (бамбара)
 17% – фулани
 12% – волтаик
 10% – туареги и маври
 6% – сонгай
 5% – други

Религия 
 90% – мюсюлмани
 5% – християни
 5% – други

Езици 
Официален език в Мали е френският, а за 80 % от населението майчин език е бамана.

Вижте също 
 Население на Африка

Източници

Външни препратки